K-Challenge est un syndicat français ayant participé à la 32e America's Cup. Son propriétaire est Stéphane Kandler.

Le bateau est baptisé le , son parrain est l'acteur Jean-Marc Barr.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  Site officiel
  Cercle de la Voile de Paris

Coupe de l'America 2007
Syndicat pour la coupe de l'America